Rio Leão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Leão (vattendrag i Brasilien, lat -29,15, long -49,73), Santa Catarina, 
 Rio Leão (vattendrag i Brasilien, lat -27,28, long -51,53), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar